Hémaka est un personnage important durant le long règne du roi Den (). 

Des datations au carbone 14 réalisées dans les années 1950 suggèrent qu'Hémaka vivait autour de 3100 avant notre ère. Il portait alors le titre de porteur du sceau du Roi de Basse-Égypte, ce qui en faisait le deuxième personnage du royaume.

La tombe d'Hémaka est plus grande que celle du pharaon, si bien que durant plusieurs années on pensait qu'il s'agissait du tombeau du roi. Elle a été découverte  par Cecil Mallaby Firth en 1931 et fouillée par Walter Bryan Emery à partir de 1936.

Notes et références 

Index égyptologique
Ire dynastie égyptienne
Vizir de l'Égypte antique